Hornstull peut faire référence à :
 Hornstull, un quartier de Södermalm, une île de la ville suédoise de Stockholm,
 Hornstull, un ancien district de Stockholm, comprenant l'île de Långholmen et de Reimersholme,
 Hornstull, station de métro de la ligne T13 et T14 du métro de Stockholm.